

Persone 
 Bill Rademacher – giocatore di football americano statunitense
 Erich Rademacher – nuotatore e pallanuotista tedesco
 Hans Adolph Rademacher (1892-1969), matematico tedesco 
 Joachim Rademacher – pallanuotista tedesco

Matematica 
 distribuzione di Rademacher

Musica 
 Rademacher – gruppo musicale